Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2014 spelades mellan den 23 januari och 30 mars 2013. 44 länder tävlade om 11 platser, Belgien var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Preliminär kvalomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Ranking av grupptreor

Playoff

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2014
Futsalåret 2014